Protestantengesetz steht für:

 Protestantenpatent 1861 des Kaiserthums Österreich über die Anerkennung der Evangelischen Gemeinschaften
 Protestantengesetz 1961, Nachfolgegesetz des Protestantenpatents der Republik Österreich